

Cinema 
 Living the Dream – film del 2006 diretto da Christian Schoyen
 Living the Dream – film del 2013 diretto da Alex Winckler
 Living the Dream – film del 2014 diretto da Mark Cendrowski

Musica 
 Living the Dream – album degli Uriah Heep del 2018
 Living the Dream – album di Slash del 2018

Televisione 
 Living the Dream – serie televisiva del 2017